Guerrón pode referir-se a:

 Joffre Guerrón – futebolista equatoriano que atua como meia-atacante;
 Raúl Guerrón – ex-futebolista equatoriano que atuava como zagueiro.

Desambiguações de sobrenomes